Příjmení Turnovský má více nositelů:

 Jan Trojan Turnovský (1530–asi 1606) – farář, utrakvistický kněz a hudební skladatel
 Jaromír Turnovský (1912–?) – československý rychlobruslař
 Josef Ladislav Turnovský (1838–1901) – český herec, novinář, spisovatel, překladatel a veřejný činitel
 Martin Turnovský (1928–2021) – český dirigent
 Pavel Turnovský (* 1950) – český astrolog

Česká příjmení
Židovská příjmení